Хон Гильдон может означать:
 Хон Гильдон — персонаж корейского эпоса.
 Хон Гиль Дон — северокорейский приключенческий боевик 1986 года.